Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2016 года проводился в городе Карлстад (Швеция) c 16 по 23 апреля. Турнир проводился в 9-й раз.

В турнире приняло участие 42 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины) — самое большое количество команд за всю историю чемпионата.

Впервые в чемпионате мира приняли участие сборные Бельгии, Израиля, Катара, Литвы, Люксембурга, Сербии.

Чемпионат являлся одним из квалификационных турниров для отбора участников турнира по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане, Южная Корея, где кёрлинг среди смешанных пар будет впервые включен в программу соревнований Олимпиады. Участие в олимпийском турнире получат команды, набравшие в результате серии квалификационных турниров наибольшее количество очков. На этом чемпионате мира квалификационные очки получали команды, занявшие на чемпионате первые 12 мест (чемпион получил 14 очков, серебряный медалист — 12 очков, бронзовый призёр — 10 очков, занявшие 4-е место и далее — от 9 очков до 1 очка).

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Китая. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

Одновременно и там же проводился Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2016.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 7 команд, где играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в этап плей-офф, где играют по олимпийской системе в 1/8 финала, четвертьфиналах, полуфиналах, финале, а также в матче за 3-е место. Кроме того, поскольку нужно определить 12 лучших команд (а на этапе четвертьфинала остаётся только 8), проигравшие в 1/8 финала разыгрывают (также по олимпийской системе) «малый плей-офф», чтобы определить команды, которые займут в окончательной классификации места с 9 по 12.

Составы команд

Результаты соревнования 
Время начала матчей указано по Центральноевропейскому времени (UTC+1).

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в плей-офф.

16 апреля 
Сессия 1
12:00

17 апреля 
Сессия 5
11:15

Сессия 7
17:45

Сессия 8
21:00

18 апреля 
Сессия 9
8:00

Сессия 12
17:45

19 апреля 
Сессия 14
8:00

Сессия 15
11:15

20 апреля 
Сессия 20
11:15

Сессия 22
17:45

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

16 апреля 
Сессия 3
20:00

17 апреля 
Сессия 6
14:30

Сессия 8
21:00

18 апреля 
Сессия 9
8:00

Сессия 11
14:30

Сессия 12
17:45

19 апреля 
Сессия 15
11:15

Сессия 16
14:30

 Литве записано поражение из-за просрочки времени
Сессия 18
21:00

20 апреля 
Сессия 21
14:30

21 апреля 
Сессия 25
11:15

Сессия 26
14:30

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

16 апреля 
Сессия 2
16:00

17 апреля 
Сессия 4
8:00

Сессия 6
14:30

18 апреля 
Сессия 10
11:15

Сессия 11
14:30

Сессия 13
21:00

19 апреля 
Сессия 16
14:30

Сессия 17
17:45

20 апреля 
Сессия 19
8:00

21 апреля 
Сессия 24
8:00

Сессия 25
11:15

Группа D 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в плей-офф.

17 апреля 
Сессия 4
8:00

Сессия 5
11:15

Сессия 7
17:45

18 апреля 
Сессия 9
8:00

Сессия 10
11:15

19 апреля 
Сессия 14
8:00

Сессия 16
14:30

Сессия 18
21:00

20 апреля 
Сессия 23
21:00

 Австралии записано поражение из-за просрочки времени

21 апреля 
Сессия 26
14:30

Группа E 

  Проходят в плей-офф.

16 апреля 
Сессия 2
16:00

Сессия 3
20:00

17 апреля 
Сессия 6
14:30

Сессия 8
21:00

18 апреля 
Сессия 9
8:00

Сессия 10
11:15

Сессия 13
21:00

19 апреля 
Сессия 14
8:00

Сессия 15
11:15

Сессия 17
17:45

20 апреля 
Сессия 20
11:15

Сессия 21
14:30

Сессия 22
17:45

Сессия 23
21:00

21 апреля 
Сессия 24
8:00

Сессия 25
11:15

Группа F 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в плей-офф.

16 апреля 
Сессия 1
12:00

Сессия 2
16:00

17 апреля 
Сессия 4
8:00

Сессия 5
11:15

Сессия 6
14:30

Сессия 7
17:45

18 апреля 
Сессия 9
8:00

Сессия 11
14:30

Сессия 12
17:45

Сессия 13
21:00

19 апреля 
Сессия 15
11:15

Сессия 17
17:45

20 апреля 
Сессия 19
8:00

Сессия 21
14:30

Сессия 22
17:45

21 апреля 
Сессия 24
8:00

Сессия 25
11:15

Тай-брейки 
21 апреля, 17:45

Плей-офф

Квалификационные матчи 
(победитель проходит в плей-офф)
21 апреля, 21:00

Плей-офф за 1-16 места 
22 апреля, 9:00

22 апреля, 12:30

Четвертьфиналы за 9-16-е места 
22 апреля, 16:00

Четвертьфиналы за 1-8 места 
22 апреля, 19:30

Полуфиналы за 9-12-е места 
23 апреля, 8:30

Матч за 11-е место

Полуфиналы за 5-8-е места 
23 апреля, 8:30

Полуфиналы 
23 апреля, 12:00

Матч за 9-е место 
23 апреля, 16:00

Матч за 7-е место 
23 апреля, 16:00

Матч за 5-е место 
23 апреля, 16:00

Матч за 3-е место 
23 апреля, 16:00

Финал 
23 апреля, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте WCF
 RESULTS BOOK
 Видео:
 Плейлист "2016 WCF World Mixed Doubles Curling Championship - HIGHLIGHTS" на YouTube (избранные фрагменты; 22 видео)
 Плейлист "2016 WCF World Mixed Doubles Curling Championship - FULL GAMES" на YouTube (полные записи матчей; 22 видео)

2016
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2016 году
Апрель 2016 года
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Чемпионаты мира в 2016 году
Чемпионаты мира в Швеции